Il doppio del torneo di tennis Family Circle Cup 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Joanne Russell e Virginia Ruzici 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Joanne Russell /  Virginia Ruzici (finale)
 Billie Jean King /  Ilana Kloss (quarti di finale)

 Candy Reynolds /  Paula Smith (semifinali)
 Leslie Allen /  Mima Jaušovec (quarti di finale)
 Hana Mandlíková /  Betty Stöve (primo turno)
 Andrea Jaeger /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1982